Kanton Leuven is een kanton in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en het gelijknamige arrondissement Leuven. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen drie vredegerechten georganiseerd worden die bevoegd zijn voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijke kantons Leuven 
Leuven bestaat uit drie gerechtelijke kantons die elk een vredegerecht inrichten en gelegen zijn in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

 Leuven 1: Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor het gedeelte van de stad Leuven gelegen ten noorden van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven; van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt, de middellijnen van de Grote Markt, Brusselsestraat, Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven.  Daarnaast is het bevoegd voor de gemeenten Herent en Kortenberg. 
 Leuven 2: Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor het gedeelte van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die het verlengde vormt van de middellijnen van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven; van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt, Naamsestraat ten oosten van de Grote Markt, Naamsesteenweg tot de grens van de stad Leuven. Daarnaast is het bevoegd voor de gemeenten Bierbeek, Holsbeek en Oud-Heverlee.
 Leuven 3: Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor het gedeelte van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die de verbinding vormt van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Brusselsestraat, Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven ten westen van de middellijnen van de Naamsestraat, Naamsesteenweg en de middellijn van de Grote Markt tot aan de grens van de stad Leuven. Daarnaast is het bevoegd voor de gemeenten Bertem, Huldenberg en Tervuren.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Kieskanton Leuven 
Het kieskanton Leuven vormt zelfstandig het provinciedistrict Leuven en is gelegen in het kiesarrondissement Leuven en  de kieskring Vlaams-Brabant. Het beslaat de stad Leuven en de gemeenten Bertem, Bierbeek, Herent, Huldenberg, Kortenberg, Oud-Heverlee en Tervuren en bestaat uit 164 stembureaus.

Structuur

Geschiedenis 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 13 van de 32 zetels van het kiesarrondissement Leuven toegewezen (voorheen 15 van de 38). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Vlaams-Brabant werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*) 1961: UNI/NUO / 1965: VFD / 1974: PMO / 1978: LSDP / 1985: RAD-UDRT, PTB-PVDA, SEP, POS/SAP / 1987: PVDA/PTB SAP/POS / 1994: UNIE, VVP NWP / 2012: Belg-Unie, VCD 

Le
Le